Bart van Es – scrittore olandese naturalizzato britannico
 Jacob van Es – pittore belga
 Kika van Es – calciatrice olandese